Parteitag der CDU Deutschlands 2014 steht für:

 Parteitag der CDU Deutschlands 2014 (April),  26. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands
 Parteitag der CDU Deutschlands 2014 (Dezember), 27. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands